est un mot anglais signifiant « à votre santé ». Il peut faire référence à :

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC ;
 , série télévisée espagnole diffusée en 2011 ;
 , album d'Obie Trice sorti le  ;
 , chanson de Rihanna présente sur l'album  sorti le  ;
 , premier prao de type atlantique.

Voir aussi